Jezuïetenhof (Heverlee) - landhuis in Leuven
 Jezuïetenhof (Schelle) - hofstede in Schelle
 Hoeve Jezuïetenhof (Opvelp) - monument in Bierbeek
 Hoeve Jezuïetenhof ('s Gravenvoeren) - monument in Voeren